

Sigle 
 Kids' Choice Awards  – manifestazione organizzata dalle rete televisiva Nickelodeon
 Kikuyu Central Association – organizzazione politica del Kenya in epoca coloniale

Codici 
 KCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuqa (Cina)
 kca – codice ISO 639-3 della lingua chanty

Altro 
 KCA  – cannone aeronautico statunitense